Osoby o tym nazwisku:
 Kanari Hamaguchi – japońska siatkarka 
 Kyōko Hamaguchi – japońska zapaśniczka
 Paul Sueo Hamaguchi – rzymskokatolicki duchowny 
 Osachi Hamaguchi – japoński polityk
 Yoshihiro Hamaguchi – japoński pływak